Oberhaag steht für:

 Oberhaag, Gemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Oberhaag (Gemeinde Aigen-Schlägl), Siedlung in der Gemeinde Aigen-Schlägl im Bezirk Rohrbach, Niederösterreich
 Oberhaag (Gemeinde Hürm), Ortschaft in der Gemeinde Hürm im Bezirk Melk, Niederösterreich